Bouxwiller ist der Name zweier französischer Gemeinden im Elsass:

  Bouxwiller (Bas-Rhin) im Département Bas-Rhin
  Bouxwiller (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin